Vetřelec může označovat:

 vetřelec (anglicky Alien nebo Xenomorf) – fiktivní mimozemská bytost

filmy 
 Vetřelec (film) – sci-fi filmy se Sigourney Weaver
 Vetřelci
 Vetřelec 3
 Vetřelec: Vzkříšení
 Vetřelec vs. Predátor (film)
 Vetřelci vs. Predátor 2 

 počítačová hra
 Alien versus Predator – 3D akční střílečka

Související články 
 Vetřelec vs. Predátor (rozcestník)
 Alien (software)